Rodrigo Lara puede referirse a:

  Rodrigo Lara Bonilla (1946 - 1984) político, exministro colombiano. Asesinado por Pablo Escobar.
  Rodrigo Lara Sánchez (1971) médico cirujano y político, alcalde de Neiva. Candidato vicepresidencial de Colombia.
  Rodrigo Lara Restrepo (1975) político, congresista de Colombia.